Михаи́л Ю́рьевич Авде́ев (род. 6 марта 1977) — российский политический деятель. Депутат Государственной думы Российской Федерации шестого , седьмого и восьмого созывов от КПРФ (2011—2016, c 2018).

Из-за нарушений находится под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 6 марта 1977 года в Москве.
Образование высшее, в 1998 году с отличием окончил Московский университет потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации по специальности «Маркетинг». В 2010 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

После окончания вуза занимал руководящие должности на предприятиях производственного комплекса Московской области.

В 2007 году в составе списка КПРФ избран депутатом Московской областной Думы четвёртого созыва, занимал должность Председателя Комитета по экономической и инновационной политике.

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от Московской области.

В Государственной Думе шестого созыва занимал должность заместителя председателя Комитета по земельным отношениям и строительству. Возглавлял Экспертный совет по земельным отношениям при Комитете. Принимал активное участие в работе над изменениями и дополнениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации, земельное законодательство.

2 октября 2018 года получил мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от Московской области (региональная группа № 27). Мандат освободился после перехода Алексея Русских в Совет Федерации. Занимает должность первого заместителя председателя Комитета по транспорту и строительству.

19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной Думы Федерального \собрания Российской Федерации восьмого созыва от Ульяновской области (региональная группа № 31). Член Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

М. Ю. Авдеев член фракции КПРФ в Государственной Думе. Член ЦК КПРФ, член Бюро Московского областного отделения КПРФ.

Законотворческая деятельность 
С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 21 законодательной инициативы и поправки к проектам федеральных законов.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды и премии 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации
 Почетный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма»
 Почетная грамота Государственной Думы
 Почетная грамота Московской областной Думы
 Знак Губернатора Московской области «Благодарю»
 Знак Губернатора Московской области «За полезное»
 Почетный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства»
 Почетный знак Московской областной Думы «За труды»

Сведения о доходах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте КПРФ
 Профиль на сайте комитетов КПРФ
 Страницы депутата на сайте Госдумы
 

Члены ЦК КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Московской областной думы
Выпускники Российской академии государственной службы
Выпускники Российского университета кооперации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине